Panjatan steht für:

 Panjatan (Kulon Progo), Distrikt im Regierungsbezirk Kulon Progo, Sonderregion Yogyakarta, Insel Java, Indonesien

Panjatan ist der Familienname folgender Personen:

 Irshad Panjatan (* 1931), indisch-deutscher Schauspieler und Pantomime